Hamlet může být:

Hamlet, princ dánský – tragédie Williama Shakespeara (a zároveň její titulní postava)

Odvozená díla

Film 
 Hamlet (film, 1921) – německý němý film, režie Svend Gade a Heinz Schell
 Hamlet (film, 1948) – anglický film, režie: Laurence Olivier, hrají: Esmond Knight, Anthony Quayle, Niall MacGinnis, Christopher Lee
 Hamlet (film, 1964) – (rusky Gamlet) ruský film, režie: Grigorij Kozincev, hrají: Innokentij Smoktunovskij, Michail Nazvanov
 Hamlet (film, 1969) – anglický film, režie: Tony Richardson, hrají: Nicol Williamson, Judy Parfitt, Anthony Hopkins, Marianne Faithfull
 Hamlet (film, 1980) – (anglicky Hamlet, Prince of Denmark) anglický televizní film, režie: Rodney Bennett, hrají:  Derek Jacobi, Claire Bloom, Patrick Stewart
 Hamlet (film, 1990) – anglický americko-francouzský film, režie: Franco Zeffirelli, hrají: Mel Gibson, Glenn Close, Ian Holm, Helena Bonham Carter
 Hamlet (film, 1996) – anglický film, režie: Kenneth Branagh, hrají: Kenneth Branagh, Richard Attenborough, Kate Winslet, Gérard Depardieu, Timothy Spall, Robin Williams
 Hamlet (film, 2000) – americký film, který je zasazen do moderní doby a původní předlohou se jen mírně inspiroval, režie: Michael Almereyda, hrají: Ethan Hawke, Sam Shepard, Bill Murray
 Halmet (televizní film, 2000) – americký televizní film, režie: Campbell Scott, hrají: Campbell Scott, Blair Brown
 Hamlet na kvadrát – (anglicky Hamlet 2) americký film, perzifláž, která se mírně inspiruje původním dílem, spíše jde o částečnou aluzi a parodii, režie: Andrew Fleming, hrají: Catherine Keener, Steve Coogan
 Hamlet (film, 2009) – anglický TV film. Režie: Gregory Doran, hrají: David Tennant (Hamlet), Patrick Stewart (Claudius).

Hudba

Opery a muzikály
 Hamlet (opera, 1868), opera Ambroise Thomase (1868)
 Hamlet (muzikál), muzikál Janka Ledeckého (1999) 
 Hamlet (opera, 1980), opera Hermanna Reuttera
 Hamlet (opera, 2009), opera Christiana Josta
 Hamlet - The rock opera (2012), přepracované vydání původní verze z roku 1999

Koncertní díla
 Hamlet (předehra) opusy 67 & 67a, předehra Petra Iljiče Čajkovského
 Hamlet (symfonie), symfonie Ferenze Lista
 Hamlet (koncertní předehra) op. 37, autor Niels Wilhelm Gade

Lidská sídla v USA
„hamlet“: anglický výraz pro osadu:
 Hamlet (Indiana)
 Hamlet (Nebraska)
 Hamlet (New York)
 Hamlet (Severní Karolína)